Sans Soucis ou Sans Souci peut désigne :
 Matthieu Matondo Mateya, alias Sans Souci, comédien kino-congolais et chef de la troupe Sans Souci ;
 Sans Soucis, ville de Sainte-Lucie ;
 Sans Souci, un quartier de la ville de Lyon ;
 Sans Souci, une station du métro de Lyon ;
 Les Sans-soucis, film de George Marshall et Ray McCarey sorti en 1932.